Alberto De Dominicis (1879-1952) – chimico italiano
Ángel De Dominicis (...–...) – arbitro di calcio argentino
Antonio De Dominicis (1826-1897) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia nella XVIII legislatura
Armando de Dominicis (1890 – ...) – aviatore, pioniere dell'aeronautica italiana
Carlo De Dominicis (1696-1758) –  architetto italiano
Domenico De Dominicis (1937) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Domenico De Dominicis (1875-1913) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Gino De Dominicis (1947-1998) – artista italiano
Giuseppe De Dominicis (1869-1905) – poeta italiano, tra i maggiori lirici in dialetto salentino
Giuseppe De Dominicis (1954) – politico italiano, presidente della Provincia di Pescara
Pietro De Dominicis (1920-1990) – politico italiano
Saverio Fausto De Dominicis (1845-1930) – pedagogista italiano
Ulisse De Dominicis (...–1862) – politico italiano

Pagine correlate
Domenici
Dominici